Als Yalca bezeichnet man entsprechend einem regionalen Dialekt im nördlichen Peru Folgendes:

 einen Schneesturm der Anden: Yalca (Sturm)
 eine Ortschaft: Yalca (Stadt)
 eine Vegetationsform: Yalca (Vegetation)